La nazionale Under-19 di pallavolo femminile del Belgio è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Belgio con un'età inferiore di 19 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Belgio.

Rosa
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato europeo Under-19 2016.

Risultati

Campionato europeo Under-19

Collegamenti esterni
 

 U-19
Belgio
Pallavolo Under-19